Palkovič ist der Familienname folgender Personen: